Пустово́йтов — фамилия; имеет женскую форму Пустовойтова.
 Пустовойтов, Владимир Семёнович (род. 1948) — украинский политик.
 Пустовойтов, Иван Иванович (1871 — ?) — крестьянин, депутат Государственной думы I созыва от Самарской губернии.
 Пустовойтов, Семён Иванович (1921—1995) — советский и российский художник.
 Пустовойтов, Фёдор Степанович (1912—1989) — русский советский живописец и педагог.

